Prudentópolis (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Prudentópolis (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná